Thannen ist

der Ortsname von:
 Thannen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Thannen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Reinhard von der Thannen (* 1957), österreichischer Bühnen- und Kostümbildner

Siehe auch:
 Tannen (Begriffsklärung)